Жосань () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Пестішу-Мік.
 Жосань () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Кебешть.
 Жосань () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Меджешть.